Спартатлон — забег на дистанцию 246 километров. Проводится ежегодно в Греции с 1983 года между Афинами и Спартой.

Предыстория: Фидиппид 

Согласно легенде, после битвы при Марафоне в 490 году до нашей эры, греческий воин Фидиппид ()
 пробежал от Марафона до Афин, чтобы возвестить о победе греков. Добежав до Афин без остановок, он успел крикнуть « (Радуйтесь, афиняне, мы победили!)» и упал замертво. Эта легенда не подтверждается документальными источниками. Согласно Геродоту, Фидиппид был гонцом, посланным за подкреплением из Афин в Спарту и преодолевшим дистанцию в 230 км менее чем за двое суток туда и обратно. Легенда о том, что он пробежал из Марафона в Афины, впервые появилась у Плутарха в эссе «Слава Афин» в первом веке нашей эры, что произошло более чем через 550 лет после битвы при Марафоне.

Соревнования 
Основываясь на этой легенде, пять офицеров британских ВВС во главе с Джоном Фоденом отправились в 1982 году в Грецию с официальной экспедицией для проверки, возможно ли было преодолеть около 250 километров за полтора дня. Три бегуна успешно завершили дистанцию: Джон Фоден (37:37), Джон Шолтенс (34:30) и Джон Маккарти (39:00). В следующем году командой энтузиастов (британской, греческой и других национальностей) на основе Британской Греческой Торговой Палаты в Афинах во главе с грекофилом Майклом Каллаханом организован первый открытый международный пробег Спартатлон. Мероприятие проводилось под эгидой Федерации лёгкой атлетики Греции (SEGAS).

Рекорды 

Янису Куросу, выигравшему первый Спартатлон, до сих пор принадлежит рекорд трассы: 20:25.00. Курос выиграл все четыре Спартатлона, в которых участвовал, и показал четыре лучших результата за всю историю. В 2005 году он решил полностью проследовать по пути Фидиппида и пробежал — вне зачёта — расстояние Афины-Спарта-Афины.

Хельга Бакхауз (Германия) побеждала 4 года подряд (1994—1997).

В 2008 году Скотт Джурек выиграл третий раз подряд, показав пятое время в истории Спартатлона.

Рекордсменом по количеству финишей является Хуберт Карл из Германии — 23 финиша.  из Венгрии является рекордсменом по количеству финишей подряд —19.

В 2007 году в 25-м забеге стартовали рекордные 323 участника и на 35-м юбилейном соревновании в 2017 году в 36-часовом лимите времени финишировало рекордное количество участников — 264. В 2018 году последние часы забега существенно осложнил  Zorbas, хотя почти все бегуны, способные уложиться в установленный лимит времени, смогли это сделать.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 

 Спартатлон на statistik.d-u-v.org
 Spartathlon на multidayWiki
 Советы Руне Ларссона бегунам Спартатлона
 Джон Фоден о том, как Спартатлон изменился за эти годы
 Джон Фоден о времени, проведенном на пунктах обслуживания

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1983 года
Соревнования по сверхмарафону
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции